Plaats in Grenada
 Grenville (Grenada), derde stad van Grenada

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Grenville (New Mexico)
 Grenville (South Dakota)